Карлсбург:

 Карлсбург (замок) — резиденция правителей Баденского дома в бывшем городе Дурлахе (ныне один из районов Карлсруэ в немецкой земле Баден-Вюртемберг).
 Карлсбург (Передняя Померания) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Карлсбург (Трансильвания) — историческое название города Алба-Юлия (Румыния) в XVIII — начале XX вв.